Ghost Rider steht für:

 Ghost Rider (Comic), Comicfigur von Marvel
 Ghost Rider (Film), Verfilmung dieser Comicfigur (2007)
 Ghost Rider: Spirit of Vengeance, Fortsetzung des Films (2012)
 Ghost Rider (Motorradfahrer), schwedischer Motorradfahrer
 GhostRider, Achterbahn in Knott’s Berry Farm
 Ghost-Riders MC, einen ehemaligen deutschen Motorradclub
 Ghostrider’s MC, einen ehemaligen deutschen Motorradclub
siehe auch
(Ghost) Riders in the Sky